En guldsmed kan være
 Guldsmed – en smed, der arbejder med guld
 Guldsmede (Odonata) et insekt i ordenen Odonata
 Ægte guldsmede – et insekt i underordenen Anisoptera